P50 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 50, een papyrusrol van het Nieuwe Testament